{{DISPLAYTITLE:(20066) 1993 TM4}}

A (20066) 1993 TM4 egy kisbolygó a Naprendszerben. Spacewatch fedezte fel 1993. október 8-án.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (20001–20500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói